Greive ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Greive (* 1999), neuseeländischer Fußballspieler
 Artur Greive (1936–2009), deutscher Romanist, Rumänist und Sprachwissenschaftler
 Hermann Greive (1935–1984), deutscher Judaist
 Petrus Franciscus Greive (1811–1872), niederländischer Genremaler und Kunstpädagoge sowie Zeichner und Lithograf
 Wolfgang Greive (* 1943), evangelischer Theologe